Torrequemada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrequemada (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Torrequemada (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar